Black Box est une station de radio française à caractère régional, émettant sur Bordeaux et ses alentours ainsi que sur le Bassin d'Arcachon.

Black Box est une radio ouverte sur les musiques dites « urbaines ». Elle a été une des premières radios de France à miser dans les années 1990 sur le hip-hop et le R'n'B. Chaque jour, elle diffuse de la musique rap et R'n'B non-stop et agrémente sa programmation d'informations pratiques pour les Bordelais.

La radio appartient au Groupe 1981 et sa sœur est la radio Ado FM. Elle est membre des Indés Radios et est adhérente au SIRTI.

Historique 

Créée en 1991 par Edgar Gomez, la station Black Box a commencé par diffuser du son « Black Music » sur l'agglomération bordelaise à destination de la communauté afro-antillaise.

En 1999, le groupe orléanais Start rachète cette station change son format maintenant R&B avec son directeur des programmes Bruno Witek. Le groupe Start lui donne les moyens de se développer (informatique, numérique, intégration aux Indés Radios, etc.) et la transforme en station musicale commerciale de format Hip-Hop et R&B. Cette station diffuse peu de publicité et privilégie la musique. Elle est exploitée par Ado FM.

Du 3 Septembre 2015 au 5 Décembre 2016, elle était orienté vers la pop et la dance.

Identité visuelle (logo)

Slogans 
 De 2000 à : « La Radio Hip-Hop et R&B »
 De  à : « Love & R&B »
 De  à  : « Hip-Hop & Rn'B »
 De  à septembre 2014 : « Le Nouveau Son Rn'B »
 De  à septembre 2015 : « R'n'B Radio »
 De  à  : « Mix Dance Pop R'n'B »
 De septembre à : « Mix Pop Dance R'n'B »
 De  à  : « Hip-Hop R'n'B Radio »
 De mars au  : « La Base Le Son La Famille », « C'est La Base »
  au  : « Hip-Hop R'n'B Radio »
 De  à  : « La Famille Hip-Hop »
Depuis  à  : « La radio 100% rap français »
 De  au  : « Classic Rap Radio »
 Depuis le  : « Hip-Hop R'n'B Radio »

Notes et références

Annexe

Articles connexes 
 Liste des stations de radio régionales en France

Lien externe 
 Site officiel de la radio BlackBox

Entreprise des médias ayant son siège en France
Entreprise ayant son siège à Bordeaux
Radio à Bordeaux
Station de radio à caractère régional en France
Station de radio à Bordeaux
Station de radio en français
Station de radio de la communauté black
Station de radio musicale
Station de radio diffusant du rap
Station de radio diffusant du hip hop
Station de radio diffusant du RnB
Station de radio de musique pop
Station de radio de musique dance
Station de radio fondée en 1991
Les Indés Radios
Groupe 1981
SIRTI